Berón de Astrada ist der Familienname folgender Personen:

 Genaro Berón de Astrada (1804–1839), argentinischer Militär und Politiker

Berón de Astrada ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Berón de Astrada, früherer Name der argentinischen Stadt San Antonio de Itatí
 Departamento Berón de Astrada, Verwaltungseinheit der Provinz Corrientes in Argentinien
 Colonia Berón de Astrada, früherer Name des Ortes Pueblo Libertador in Argentinien